Серия B 1972/1973 () — 41-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 17 сентября 1972 года и закончился 17 июня 1973 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1972/73 на legaserieb.it
 Серия B 1972/73 на rsssf.com

1972/1973
Футбол в Италии в 1972 году
Футбол в Италии в 1973 году